— японське прізвище та топонім.

Відомі носії 

 Kubota Kazuteru a.k.a.  — комік.
 Кубота Масамі — японський гімнаст, призер Олімпійських ігор.
 Кубота Іттіку — японський художник по тканині.
  — японський письменник.
  — японський співак.
  — візуальний та перфоманс-художник.
 Соке Кубота Такаюкі — японський гранд майстер бойових мистецтв, винахідник, письменник.

Топоніми 
 Кубота — хан (князівство) в префектурі Акіта.
 Кубота — населений пункт префектури Сага.

Інше 
 Kubota — виробник тракторів та важкої техніки.
 Dr. Kubota — антагоніст в .